The Blues puede referirse a:

 The Blues, un álbum de Litto Nebbia; 
 The Blues, un documental de 2003 de Martin Scorsese; o
 The Blues, una canción de Guns N' Roses.